Al-Faisaly puede referirse a los siguientes clubes de fútbol:

 Al-Faisaly (Amán), de Jordania.
 Al-Faisaly (Harmah), de Arabia Saudita.